Filipe Guilherme de Neuburgo — eleitor palatino
 Filipe Guilherme, Príncipe de Orange

Desambiguações de antropônimos